Amasis II – faraon egipski XXVI dynastii z VI wieku p.n.e.
 Amasis – attycki garncarz i malarz waz z VI wieku p.n.e.